Damettan kan syfta på:

 Damettan i fotboll – Sveriges näst högsta division i fotboll för damer från och med 2013, se Elitettan
 Damettan (Finland) – den näst högsta nivån i fotboll för damer i Finland
 Damettan i ishockey – sedan 2021 en del av Nationella damhockeyligan